

Personen 
 Pablo Picasso, Spaans beeldhouwer en schilder
 Paloma Picasso, modeontwerper en zakenvrouw, dochter van Pablo Picasso
 Francisco Picasso, Uruguayaans wisselslagzwemmer

Plaatsen 
 Torre Picasso (Picassotoren), een 43 etages hoge wolkenkrabber in Madrid
 Picasso Lyceum, een openbare school in het voortgezet onderwijs in de Nederlandse stad Zoetermeer

Andere 
 Picasso (album), een muziekalbum van Sevn Alias uit 2017
 picassovissen of Rhinecanthus, een vissengeslacht met heldere kleurpatronen

Zie ook 
 Picasso-museum (doorverwijspagina)